The Road Home (Jordan Rudess album), een tribuutalbum van keyboardspeler Jordan Rudess
 The Road Home (Heart album), een live-album van de Amerikaanse rockband Heart
 The Road Home (1999), een Chinese film uit 1999, geregisseerd door Zhang Yimou
 The Road Home (2003), een Amerikaanse film uit 2003, geregisseerd door Drew Johnson
 The Road Home (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1994
 The Road Home (roman), een roman van de Engelse schrijfster Rose Tremain
 The Road Home (band), een Nederlandse rockband